Цензура може да се отнася за:
 Цензура, системно ограничаване на свободата на словото
 Цензура (психология), психологично явление
 Цензура (статистика), дефект в статистически данни